Eitvydas ist ein männlicher litauischer Vorname.

Namensträger 

 Eitvydas Bingelis, Politiker, Vizeminister

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname